Stanmore kan syfta på:

Australien 

 Stanmore (del av en befolkad plats), Queensland, Moreton Bay,

Storbritannien 

 Stanmore (ort i Storbritannien), England, Greater London, 
 Stanmore (tunnelbanestation)